Existen varios lugares conocidos como plaza de la Universidad:

Plaza de la Universidad de Albacete.
Plaza de la Universidad de Barcelona.
Plaza de la Universidad de Valladolid.
Plaza de la Universidad de Santiago de Compostela.

Piața Universității de Bucarest, en ocasiones conocida por su traducción al castellano como plaza de la Universidad.